Biele peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Biele, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Biele, village de la voïvodie de Mazovie
 Biele, village de la voïvodie de Podlachie
 Biele, village de la gmina de Sompolno, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Biele, village de la gmina de Ślesin, dans la voïvodie de Grande-Pologne